Tchaj-wan nebo Taiwan může být:

Tchaj-wan – oficiálně Čínská republika, státní útvar rozkládající se v současnosti převážně na ostrově Tchaj-wan
 Tchaj-wan (ostrov) čili Formosa – ostrov ve východní Asii
 Republika Tchaj-wan – republika krátkodobě existující v roce 1895
 Tchaj-wan (provincie) – provincie tvořící převážnou část území Čínské republiky
 Tchaj-wan (Čínská lidová republika) – formálně provincie Čínské lidové republiky na území, které je fakticky kontrolované Čínskou republikou

Související články 
 Tajvan (rozcestník)

Externí odkazy